

Gastronomie
 Le chili est un mélange d'épices utilisé dans la cuisine mexicaine ;
 Le chili con carne est un plat épicé dont les ingrédients essentiels sont la viande de bœuf et le mélange d'épices précédemment cité ;
 Le chili Cincinnati est une sauce à la viande américaine utilisée par-dessus des spaghettis ou un hot dog.

Géographie 
 Le Chili est un pays d’Amérique du Sud ;
 Chili est une ville américaine dans l’État de New York.

Autres 
Pierfrancesco Chili, pilote de moto italien ;
Giorgio Walter Chili (1918-1961), réalisateur et scénariste italien ;
Chili, personnage d'un comics publié par Marvel Comics.

Homonymie de patronyme